Rancho de González kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho de González, Chihuahua, Cusihuiriachi, 
 Rancho de González, Guanajuato, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar